Meta – amerykańskie przedsiębiorstwo
 meta – w sporcie, miejsce gdzie kończy się wyścig, np. biegi
 Meta – rzeka w Ameryce Południowej, dopływ Orinoko
 Meta – departament Kolumbii
 Meta – miasto w Stanach Zjednoczonych, stanie Missouri, w hrabstwie Osage
 Meta – miejscowość i gmina we Włoszech
 Meta – stolica tytularna w Kościele katolickim
 Meta – potok, prawy dopływ Zadrny w Chełmsku Śląskim
 Meta – potok, prawy dopływ Zadrny w Krzeszówku
 Meta – rodzaj pająków z rodziny kwadratnikowatych
 znaczniki meta – zbiór znaczników w sekcji nagłówkowej dokumentu elektronicznego używany do opisu jego zawartości
 Meta – niemieckie i skandynawskie zdrobnienie od Małgorzaty
 Meta – polski film fabularny z 1971 roku

Przedrostek 

 meta-  – przedrostek oznaczający ponad, poza lub o czymś w innym kontekście (używany w nauce lub w zagadnieniach społecznych), np.:
 w chemii:
 organicznej: meta- (skrót m-) oznacza pozycję pośrednią orientacji podstawników w związkach chemicznych (zob. izomeria orto, meta, para)
 nieorganicznej: meta- oznacza najmniejszą możliwą ilość wody w cząsteczce soli lub kwasu, np.:
 kwas metafosforowy – 
 metafosforany – 
 kwas metanadjodowy – )
 w geologii:
 w petrologii – skały częściowo zmetamorfizowane (np. metazlepieniec)
 w mineralogii – procesy lub stany pośrednie, zmienione (np. metakaolin)
 metafizyka klasyczna
 metateoria
 metajęzyk
 metaetyka
 metadane
 metamodelowanie – pojęcie w informatyce
 porównaj: orto, para

Przypisy